Dodge City (filme), com Errol Flynn e Olivia de Havilland

Topônimos
 Dodge City (Alabama)
 Dodge City (Kansas)

Desambiguação